Ryan Newman (autocoureur), Amerikaans NASCAR-coureur.
 Ryan Newman (actrice), Amerikaans actrice.